Dry Lake  steht für:

 Dry Lake (New South Wales), See der Euston-Seen in New South Wales, Australien
 Dry Lake (Nevada), Ortschaft im Bundesstaat Nevada, Vereinigte Staaten
 Rogers Dry Lake, Salztonebene in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Robertsons Dry Lake, See in Australien

Siehe auch:
 Big Dry Lake